Dąbkowski – polskie nazwisko.

Osoby noszące nazwisko Dąbkowski/Dąbkowska:
 Bartosz Dąbkowski (ur. 1985) – hokeista
 Irena Dąbkowska (ur. 1901, zm. ok. 1942) – dr botaniki i geologii, działaczka konspiracyjna ZWZ
 Lena Dąbkowska-Cichocka (ur. 1973) – polityk
 Mieczysław Dąbkowski (1880-1946) – generał
 Przemysław Dąbkowski (1877-1950) – historyk prawa
 Renata Dąbkowska (ur. 1972) – wokalistka
 Stefan Dąbkowski (1884-1962) – działacz niepodległościowy, polityk
 Zbigniew Dąbkowski (ur. 1958) – polityk samorządowy